El nombre condado de Hutchinson se puede referir a dos divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de Hutchinson, en el estado de Dakota del Sur; y
 el condado de Hutchinson, en el estado de Texas.